

Patronymes 
 , peintre d'estampes de style ukiyo-e japonais, fondateur de l'école Miyagawa
  est un peintre japonais de style ukiyo-e, représentant essentiellement des œuvres de kabuki et élève de Miyagawa Chōshun.
 , est un peintre et imprimeur japonais de style ukiyo-e, fils et élève de Miyagawa Chōshun.
  est un artiste japonais d'estampes ukiyo-e
  (On sait que Miyagawa n'était pas son nom de naissance), est un peintre et imprimeur japonais de style ukiyo-e, élève de Miyagawa Chōshun

  est un directeur de la photographie japonais

  est une footballeuse japonaise.

Toponymes 
 , est l'un des hanamachi de Kyōto.
 , un ancien village de la province d'Owari.

Autres 
, école de peinture d'ukiyo-e.